Клоостер () — название ряда населённых пунктов, расположенных на территории Нидерландов. Название в переводе означает «монастырь».
 Клоостер — деревня в провинции Северный Брабант
 Клоостер — деревня в провинции Дренте
 Клоостер — деревня в регионе Ахтерхук